Costatoverruca är ett släkte av kräftdjur. Costatoverruca ingår i familjen Verrucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Costatoverruca